Закирова — восточная фамилия, женская форма фамилии .
 Закирова, Кароматхон (1915—1965) — актриса, народная артистка Таджикской ССР (1943).
 Закирова, Луиза Каримовна — певица, заслуженная артистка Узбекской ССР, дочь певца Карима Закирова.
 Закирова, Наргиз Пулатовна (род. 1970) — певица, дочь Луизы Закировой.
 Закирова, Наталия Николаевна (род. 1956) — российский литературовед, краевед, критик, автор стихов и сценариев, профессор.
 Закирова, Римма Раисовна (род. 1975) — народная артистка Республики Башкортостан.
 Закирова, Сария Магруповна (род. 1961) — советская гребчиха, чемпионка мира.